Аюб Эль-Кааби (; ; родился 26 июня 1993, Касабланка, Марокко) — марокканский футболист, нападающий клуба «Хатайспор» и сборной Марокко. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Эль-Кааби начал карьеру в клубе «Расинг» из своего родного города. В составе клуба он дебютировал во Втором дивизионе чемпионата Марокко. В сезоне 2016/2017 Аюб стал одним из лучших бомбардиров и летом перешёл в «Ренессанс Беркан», где продолжил активно забивать голы уже в чемпионате Марокко. Летом 2018 года после чемпионата мира, Эль-Кааби перешёл в китайский «Хэбэй Чайна Форчун». Сумма трансфера составила 5 млн евро. 28 июля в матче против «Гуанчжоу Фули» он дебютировал в китайской Суперлиге. 2 августа в поединке против «Бэйцзин Гоань» Аюб забил свой первый гол за «Хэбэй Чайна Форчун». В 2019 году Эль-Кааби на правах аренды вернулся в Марокко в клуб Видад.

Летом 2021 года Эль-Кааби перешёл в турецкий «Хатайспор». 23 августа в матче против «Галатасарая» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 28 августа в поединке против «Аланьяспора» Аюб забил свой первый гол за «Хатайспор».

Международная карьера 
В начале 2018 года Эль-Кааби попал в заявку национальной команды на участие в домашнем чемпионате африканских наций. 13 января в матче группового этапа против сборной Мавритании он дебютировал за сборную Марокко. В этом же поединке Аюб сделал «дубль», забив свои первые голы за сборную. В следующем поединке против сборной Гвинеи он сделал хет-трик. Также Эль-Кааби принял участие в матчах против команд Судана, Намибии, Ливии и Нигерии. Он забил на турнире 9 мячей и стал его лучшим бомбардиром и победителем.

В 2018 году Эль-Кааби принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против Ирана и Португалии.

В 2022 году Эль-Кааби принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Комор, Габона и Малави.

Голы за сборную Марокко

Достижения 

Международные

 Марокко
  Чемпионат африканских наций — 2018

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата африканских наций (9 голов) — 2018

Примечания 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу

Игроки ФК «Ренессанс»
Игроки ФК «Хэбэй»
Игроки ФК «Видад»
Игроки ФК «Хатайспор»